Alexianerkloster steht für
 Alexianerkloster Aachen
 Alexianerkloster Braunschweig
 Alexianerkloster Düren
 Alexianerkloster Eschweiler 
 Alexianerkloster Neuß